Валентин Степа́нов:
 Степанов, Валентин Михайлович (1931—1997) — советский учёный-биохимик.
 Степанов, Валентин Павлович (1921—2001) — советский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол.